Pan är ett efternamn, som är vanligt på kinesiska, men som också finns på andra språk. På kinesiska skrivs det traditionellt 潘, förenklat 潘, pinyin Pān.  	 	

Den 31 december 2014 var 160 personer med efternamnet Pan bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Pan

Män
 Pan Guang (född 1947), kinesisk direktör och professor
 Wilber Pan (född 1980), taiwanesisk sångare, skådespelare och programledare

Kvinnor
 Pan Fengzhen (född 1985), kinesisk landhockeyspelare
 Marta Pan (1923–2008), ungersk-fransk skulptör

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina